Henri Joki-Erkkilä (né le  à Ylivieska en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais. Il évolue en position de défenseur .

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || YJK U18 || Suomi-sarja
|| 10 || 5 || 5 || 10 || 8 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || YJK || Suomi-sarja
|| 29 || 10 || 8 || 18 || 8 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Kiekko-Laser || Suomi-sarja
|| 24 || 15 || 8 || 23 || 10 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || RoKi || Suomi-sarja
|| 25 || 14 || 17 || 31 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2008-2009 || RoKi || Suomi-sarja
|| 14 || 3 || 4 || 7 || 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4  
|-
| 2009-2010 || RoKi || Mestis
|| 40 || 4 || 7 || 11 || 20 || || || || ||   
|-
| 2010-2011 || RoKi || Suomi-sarja
|| 35 || 5 || 26 || 31 || 18 || 6 || 2 || 4 || 6 || 3  
|-
| rowspan='2'|2011-2012 || Lämärit || Suomi-sarja
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || ||    
|-
|| RoKi || Suomi-sarja
|| 18 || 7 || 13 || 20 || 30 || || || || ||  
|-
| 2012-2013 || RoKi || Suomi-sarja
|| 41 || 11 || 24 || 35 || 20 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2  
|-
| 2013-2014 || RoKi || Suomi-sarja
|| 32 || 15 || 26 || 41 || 12 || 2 || 0 || 5 || 5 || 5  
|-
| 2014-2015 || Phénix de Reims || Division 1
|| 24 || 7 || 9 || 16 || 12 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || RoKi || Mestis || 50 || 10 || 14 || 24 || 14 || 4 || 1 || 5 || 6 || 0 
|-
| 2016-2017 || RoKi || Mestis || 28 || 4 || 7 || 11 || 10 || -||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || RoKi || Mestis || 50 || 4 || 19 || 23 || 36 || -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || RoKi || Mestis || 50 || 8 || 21 || 29 || 22 || 6||1 ||2 ||3 ||2 
|-
| 2019-2020 || Nikko Kobe IceBucks || Asia League || 36 ||3 || 22 || 25 || 16 ||-||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || RoKi || Mestis || 11 || 2 || 4 || 6 || 33 || -||- ||- ||- ||- 
|-

Références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Ylivieska
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du Reims Champagne hockey
Défenseur de hockey sur glace